Little Nightmares II () — компьютерная игра в жанре платформера с элементами квеста и хоррора, разработанная шведской компанией Tarsier Studios и выпущенная компанией Bandai Namco Entertainment. Игра была анонсирована на Gamescom 2019 как номерной сиквел к Little Nightmares. Одна из особенностей игры — наличие нового игрового персонажа, Моно. В игре также присутствует протагонист из предыдущей игры, Шестая, управляемый компьютером персонаж

Релиз игры состоялся 11 февраля 2021 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Обновлённая версия под названием Little Nightmares II: Enhanced Edition была выпущена 25 августа 2021 года для Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, портированием занималась компания Supermassive Games.

Игровой процесс 
Игрок играет за 9-летнего мальчика Моно, протагониста игры. Его сопровождает Шестая (главная героиня первой части игры), управляемая искусственным интеллектом. Игрок может подзывать её и совместно выполнять определённые задачи. В определённых локациях Моно может использовать фонарик, пульт управления телевизором, а также определённые предметы в качестве оружия. По мнению игровых журналистов, в сравнении с первой частью управление персонажем улучшилось.

Сюжет 
Мальчик по имени Моно просыпается в лесу после того, как он увидел сон о том, что он идёт по длинному коридору, который ведёт к двери с символом в форме глаза на ней. Уклонившись от ловушек, разбросанных в лесу, Моно приходит в дом, принадлежащий Охотнику — таксидермисту, делающему из своих жертв чучела. В доме он встречает маленькую девочку — Шестую, играющую со своей шкатулкой, которую держит в плену Охотник. Моно предлагает помочь девочке, которая сначала отказывается и убегает, но вскоре принимает его помощь и становится его спутницей.

Во время игры Моно отвлекает таинственная трансляция из телевизоров, разбросанных по всему городу. Прикасаясь к телевизору с трансляцией, Моно перенастраивает волну и попадает в тот самый таинственный коридор с дверью с символом глаза, и постоянно пытается добежать до двери, однако Шестая всегда вытаскивает его до того, как он добежит.

Моно и Шестая убегают из дома Охотника, преодолевая реки и болота, они попадают в сарай и находят там ружьё. Преследующий их Охотник пытается прорваться в сарай, однако Моно и Шестая убивают его из найденного ружья. Соорудив импровизированный плот, Моно и Шестая покидают остров. Преодолев море, герои попадают в Бледный город — полуразрушенный мегаполис с множеством искажённых зданий, окутанный постоянными дождями, тьмой и туманом.

Дети попадают в школу, в которой сталкиваются с Учительницей-рокурокуби и школьными учениками в виде живых фарфоровых кукол. Ученики берут Шестую в заложники, но Моно спасает её. Убегая от преследующей их учительницы, герои сбегают из школы.

Пройдя часть города, Моно и Шестая попадают в Больницу, где они сталкиваются сначала с пациентами-манекенами и их отдельными частями тел, боящимися прямого света, а затем с Доктором, ползающим по потолку, проводящим жестокие эксперименты над своими пациентами, превращая их в живых манекенов с протезами в разных частях тела. Моно и Шестая разделяются, чтобы выбраться, уклоняясь от Доктора и пациентов. Позже они заманивают Доктора в кремационную печь и, в зависимости от желания игрока, либо сжигают его заживо, либо оставляют в ловушке внутри, и покидают Больницу.

Моно и Шестая попадают в Бледный город. По мере того как дети продвигаются вперёд, они обнаруживают, что большинство жителей Бледного города превратились в Зрителей — монстров с искажёнными лицами, вызванными длительным просмотром трансляции и зависимостью от телевизоров. Дети также узнают, что трансляция ведётся с башни-Маяка в центре города. Когда Моно в очередной раз проникает через телевизор в коридор с дверью, он, наконец, открывает дверь, и из экрана телевизора выходит высокорослый старик, именуемый в игре как «Худой человек», и начинает преследовать детей. Худой человек похищает Шестую и через Передачу уводит её в башню-Маяк. Моно отправляется к Башне, перемещаясь через телевизоры. В попытке высвободить Шестую из Передачи, Моно сталкивается с Худым человеком. Перед битвой, Моно снимает свой пакет с головы, и вступает в битву с Худым Человеком. В процессе битвы, Моно убивает Худого человека и с помощью своих сил искажает пространство и перемещается к башне.

Попав в башню, Моно обнаруживает внутри множество дверей-порталов. Ориентируясь на мелодию, исходящую из музыкальной шкатулки, Моно добирается до комнаты, где находится Шестая. Моно обнаруживает, что она превратилась в огромного монстра с кривыми конечностями, одержимого музыкальной шкатулкой. Моно ломает шкатулку топором и Шестая возвращается в прежний вид.

На Моно и Шестую внезапно нападает больших размеров биомасса с многочисленными глазными яблоками, попутно разрушая внутренности башни. Дети бегут от преследующей их биомассы, и оказавшись на мосту перед обрывом, Моно прыгает и Шестая хватает его за руку, и, спустя несколько секунд, Шестая отпускает руку Моно и уходит одна в дверь-телевизор. Моно выживает, упав на мягкую биомассу. Немного побродив по ней, он взбирается на самую её вершину, садится на стул и спустя время вырастает и становится Худым человеком.

Если за Моно собрать все тени детей, после титров появляется секретная концовка, в которой Шестая выпадает из телевизора, встречает Тёмную Шестую, начинает испытывать голод, и они обе устремляют взгляд на бумагу с изображением Чрева.

Рецензии и оценки 

Игра Little Nightmares II получила преимущественно положительные оценки игровых ресурсов.

В Destructoid похвалили визуальный ряд игры и заявили, что локации Школа и Больница достойны отдельных игр. В Game Informer заметили, что наличие Шестой в качестве компаньона не снижает напряжение во время прохождения игры. В GameRevolution указали на наличие программных ошибок при взаимодействии Моно и Шестой с окружением, однако похвалили музыкальное оформление в игре. В GamesRadar раскритиковали большое количество ловушек, которые невозможно заметить с первого раза, но похвалили живых манекенов в Больнице, сравнив эту часть игры с Silent Hill. В издании отметили взаимодействие Моно с Шестой: «Она больше, чем просто компаньон, который помогает вам пробираться по стенам — в ней кроется настоящая личность. Если вы несёте какой-нибудь предмет для решения головоломки или бросаете его, она присоединится к вам. На самом деле она не особо помогает, но тот факт, что она старается, заставляет вас заботиться о ней». IGN также показалось забавным поведение Шестой в таких моментах, однако их разочаровало её недостаточное участие в решении головоломок. В Nintendo Life посоветовали почаще исследовать местность, чтобы собирать головные уборы, однако заметили, что их ношение негативно влияет на атмосферу при прохождении игры из-за контрастирующего внешнего вида. В Push Square раскритиковали слабую вариативность решения головоломок, отметив, что многие решения заранее прописаны разработчиками и пространства для собственных решений почти нет.

В российском издании 3DNews сравнили игру с анимационными фильмами Тима Бёртона «Кошмар перед Рождеством» и «Труп невесты», и отметили, что игра «затрагивает болезненную тему наплевательского отношения к детям». В «Канобу» заметили, что отказ от кооперативного режима игры придаёт ей больше атмосферы ужаса. В «Игромании» пожаловались на слишком сложную головоломку с лифтом и удивились отношению разработчиков к спойлерам из-за выпущенных демо-версий игры и фигурки Шестой-монстра, выпущенной задолго до выхода игры. В SpiderMedia посчитали, что если бы не спойлеры от самих разработчиков, многие действия Моно и Шестой могли бы стать сюжетным твистом, но, тем не менее, отметили, что их наличие не портит игру. «Мир фантастики» заметил, что антагонисты практически не нападают на Шестую, которой управляет ИИ, и отметил, что держание Шестой за руку создаёт уютную атмосферу при прохождении. В Lenta.ru похвалили разработчиков за увлекательный сюжет, и посетовали на то, что наличие некоторых рутинных головоломок мешает за ним следить. В GameMag сравнили главу Лес с игрой Resident Evil 7: Biohazard и указали на неудачный подбор кнопок управления на геймпаде.

Продажи 
Игра разошлась тиражом более одного миллиона копий за первый месяц после выпуска. Издатель Bandai Namco отметил, что Little Nightmares II стала самой быстро продаваемой игрой их европейского подразделения.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2021 года
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Компьютерные игры, разработанные Tarsier Studios
Платформеры
Survival horror
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox Series X/S
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Продолжения компьютерных игр